Франц Егерштеттер (, , Санкт-Радегунд, Австрия — , Бранденбург-на-Хафеле, Германия) — блаженный Римско-католической церкви, мученик, казнённый властями гитлеровской Германии за отказ служить в нацистской армии. Широко известен в Австрии как символ австрийского сопротивления. Почитается в Католической церкви покровителем мужей.

Биография 
Франц родился 20 мая 1907 года в Санкт-Радегунде в семье незамужней Розалии Хубер. Его отец погиб в I мировую войну. В 1917 году мать Франца вышла замуж за Генриха Егерштеттера, который усыновил Франца и дал ему свою фамилию. Франц получил начальное образование в сельской школе. После того, как Франц Егерштеттер унаследовал ферму приёмного отца, в 1936 году он женился на Франциске Шванигер, у него родилось три дочери.

После аншлюса Австрии Франц Егерштеттер оказывал активное гражданское сопротивление немецким оккупантам. В населённом пункте, где жил Франц Егерштеттер, он был единственный, кто проголосовал против аншлюса. Франц Егерштеттер отказывался жертвовать денежные средства для нацистской партии, получать денежное пособие для детей, выдаваемое австрийскими властями. В 1940 году, после вступления в третий францисканский орден для мирян, открыто заявил, что воевать за нацистское государство противоречит его убеждениям.

Во время Второй мировой войны при очередной мобилизации нацистской Германией австрийских граждан в 1943 году, когда Франца Егерштеттера призвали в армию, он отказался принять военную присягу и служить в германском Вермахте, объясняя, что как верующий не может участвовать в войне. Во время суда Франц Егерштеттер сказал, что готов служить в санитарных частях, но суд отклонил его предложение и приговорил к смертной казни через гильотину за «саботаж военного призыва». Его заключили в тюрьму в Линце, затем перевезли в Берлин.

Франц Егерштеттер был казнён 9 августа 1943 года в каторжной тюрьме в городе Бранденбург-на-Хафеле. После окончания войны он был реабилитирован австрийскими властями.

Прославление 
1 октября 2007 года Франц Егерштеттер был причислен к лику блаженных римским папой Бенедиктом XVI. Беатификация проходила в кафедральном соборе Линца 26 октября 2007 года. Во время беатификации Франца Егерштеттера присутствовали его 94-летняя вдова и три их дочери.

День памяти в Католической церкви — 21 мая.

Память 
 В честь Егерштеттера выпущена австрийская почтовая марка 1993 года.
 По мотивам жизни Франца Егерштеттера в Германии и Австрии были сняты документальные фильмы и поставлены театральные, оперные постановки:

Документальные фильмы 
 Gott hab ihn selig. Franz Jägerstätter, Режиссёр Bettina Schimak, TV-Dokumentation des ORF, 2007, 27 мин.
 Das Gewissen des Franz Jägerstätter, Режиссёр Michael Cencig, TV-Dokumentation des ORF, 1997, 12 мин.
 Franz Jägerstätter. Un contadino contro Hitler, Режиссёр Fulvio De Martin Pinter, in italienischer Sprache, Trento/Italien, 1995, 27 мин.
 Besser die Hände gefesselt als der Wille, Режиссёр Андреас Груббер, Fernsehfilm des ORF, 1988, 45 мин.
 Der Fall Jägerstätter, Режиссёр Аксель Корти, Fernsehfilm, Österreich 1971 .

Художественные фильмы 
 Тайная жизнь. Режиссёр Терренс Малик, 2019 год.

Спектакли 
 Eye Witness (dt: «Augenzeuge»; aufgeführt auch als iWitness) von Joshua Sobol. Uraufführung: Cameri Theater Tel Aviv 2003 (Режиссёр: Paulus Manker); Deutschsprachige Erstaufführung 2004 St. Gallen (Режиссёр: Joshua Sobol). Österreichische Erstaufführung in Linz 2005 (Режиссёр: Christian Wittmann). Weitere Aufführungen Los Angeles, London 2007

Драматическое сочинение 
 Das Vermächtnis von Martin Winklbauer. Halsbach, 1989. Seither zahlreiche Aufführungen unter der Regie des Autors. ISBN 3-87553-371-2

Опера 
 Franz Jägerstätter. Kirchenoper von Viktor Fortin (Libretto von Gerd Linke): Erstaufführung am 22. September 2007 in Graz (Kirche des Franziskanerstifts) (Режиссёр: Paul Flieder). Weitere Aufführungen in Linz (Alter Dom) aus Anlass der Seligsprechung Jägerstätters am 26. Oktober 2007.

Литература 
 Erna Putz: Franz Jägerstätter. Besser die Hände als der Wille gefesselt. Franz Steinmaßl, Grünbach 1996 (3. Auflage), ISBN 3-900943-46-X
 Erna Putz: Franz Jägerstätter — Märtyrer: Leuchtendes Beispiel in dunkler Zeit. Bischöfliches Ordinariat d. Diözese Linz, Linz 2007, ISBN 978-3-902427-39-7
 Erna Putz, Severin Renoldner: Franz Jägerstätter — Christ und Märtyrer: mit handschriftlichen Originalzitaten aus seinen Briefen und Aufzeichnungen, Diözese Linz 2007, ISBN 978-3-9501682-4-2.
 Pax Christi Oberösterreich (Hrsg.): Franz Jägerstätter. Zur Erinnerung seines Zeugnisses. Eine Handreichung. Edition Kirchen-Zeit-Geschichte, Linz 2001, ISBN 3-9500891-4-4
 Alfons Riedl, Josef Schwabeneder (Hrsg.): Franz Jägerstätter. Christlicher Glaube und politisches Gewissen. Thaur, Wien u. a. 1997, ISBN 3-85400-041-3
 Manfred Scheuer (Hrsg.): Ge-Denken. Mauthausen/Gusen — Hartheim — St. Radegund. Edition Kirchen-Zeit-Geschichte. Linz 2002, ISBN 3-902330-00-7
 Manfred Scheuer: Selig, die keine Gewalt anwenden. Das Zeugnis des Franz Jägerstätter, Tyrolia 2007, ISBN 3-7022-2863-2
 Thomas Schlager-Weidinger: Jägerstätter — aus dem Rahmen der Gesellschaft. CD-ROM, edition einblick, Linz 2003

Ссылки 
 Биография на сайте Ватикана
 Икона блаженного Франца Егерштеттера
 Фотография Франца Егерштеттера

Католические святые
Католические блаженные
Святые Германии
Христианские святые XX века
Сознательные отказчики
Казнённые на гильотине
Казнённые в 1943 году
Канонизированные в XXI веке
Австрия во Второй мировой войне
Францисканцы-миряне
Участники австрийского движения Сопротивления